Рид-ин-дер-Ридмарк () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Перг. Население составляет 4100 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 33 км². Официальный код — 41118.

История 
В годы Второй мировой войны неподалёку от деревни находился концентрационный лагерь Маутхаузен.

В 2001 году в деревне был установлен памятник в честь 419 зверски убитых здесь советских военнопленных, совершивших попытку бегства из концлагеря в феврале 1945 года.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Рабль (СДПА) c 1996 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.
Поитогам выборов 2015 года:
 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 Австрийская партия свободы занимает 3 места.
 Зелёные — Зелёная альтернатива занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии